Steigerbach ist ein Gewässername:

 Steigerbach (Selke), rechter Zufluss der Selke beim Albrechtshaus des Stadtteils Stiege von Oberharz am Brocken entlang der Grenze zur Stadt Harzgerode, beide Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Steigerbach (Wormersdorfer Bach), linker Zufluss des Wormersdorfer Bachs (zur Swist) zwischen Wormersdorf, Stadt Rheinbach, und Meckenheim, beide Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Staigerbach
 Steigbach
 Steigersbach